Kim Tae-Young (Goheung, 8 de novembro de 1970) é um ex-futebolista profissional sul-coreano, que jogava como zagueiro.

Carreira
Jogou em apenas 2 times na carreira - o Kookmin Bank FC, entre 1993 e 1994 (quando ainda jogava no time da Dong-A University), e o Jeonnam Dragons, pelo qual atuou durante uma década (1995 a 2005) em 201 partidas e marcou 4 gols. Pelos Dragons, Kim Tae-Young venceu a Copa da Coreia do Sul em 1997, seu único título em nível de clubes. Após disputar apenas 2 partidas pela primeira divisão nacional em 2005, o zagueiro pendurou as chuteiras.

Seleção Sul-Coreana
Defendeu a Seleção Sul-Coreana de Futebol por 12 anos, entre 1992 e 2004. Foram 105 jogos e 3 gols marcados, válidos pelas eliminatórias asiáticas da Copa de 1994, pela qual não chegou a ser convocado. Integrou os elencos das Copas de 1998 e 2002, além de 2 edições da Copa da Ásia e outras 2 da Copa Ouro da CONCACAF, onde a Coreia do Sul jogou na condição de convidada.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Coreia do Sul
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2001
Jogadores da Seleção Sul-Coreana de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2000
Futebolistas da Copa da Ásia de 2004